Neurochaeta är ett släkte av tvåvingar. Neurochaeta ingår i familjen Neurochaetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Neurochaeta